Marys River ist der Name mehrerer Flüsse:

 Marys River (Humboldt River), in Nevada, Vereinigte Staaten
 Marys River (Mississippi River), in Illinois, Vereinigte Staaten
 Marys River (Willamette River), in Oregon, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Saint Mary River
 Mary River